Milutin (Knežević) – serbski biskup prawosławny
 Milutin (Stojadinović) – serbski biskup prawosławny